Federico V puede referirse a varios nobles y monarcas europeos: 

 Fedrico V, Burgrave de Hohenzollern-Núremberg (c. 1333 - 1398)
 Federico V, conde de Leiningen (m. 1327)
 Federico V de Castell (fl. 1364)
 Federico V de Brandeburgo-Ansbach, Margrave de Brandeburgo-Ansbach-Bayreuth (8 de mayo de 1460 - 4 de abril de 1536)
 Federico V de Baden-Durlach (1594-1659)
 Federico V, Elector Palatino del Rin (1610-23), rey de Bohemia (1619-20)
 Federico V, rey de Noruega y Dinamarca (1746-1766)
 Federico V de Hesse-Homburg (1748-1820)
 Federico V de Salm-Kyrburg (1823-1887)